Candale-i János (1410 után–1485), I. János néven Kendal (Candale) grófja, Candale-i Anna magyar királyné nagyapja
 Candale-i János (1448 körül–1500), II. Gaston (János) néven Candale grófja, az előbbi fia, Candale-i Anna magyar királyné apja
Candale-i János (1483 körül–1529), Bordeaux érseke (1500/1–1529), az előbbi fia, Candale-i Anna magyar királyné bátyja
 Candale-i János (?–1552), II. János néven Doazit bárója, Candale-i Anna magyar királyné unokaöccse